Anglické výrazy Ultraviolet, Ultra Violet nebo ultra violet, zkráceně též UV, znamenají v češtině ultrafialové záření, tedy elektromagnetické vlnění energetičtější než viditelné světlo, ale ne zas tolik jako rentgen.

Mohou však mít i další přenesené významy:

Osoby 
 Ultra Violet – přezdívka francouzsko-americké umělkyně Isabelle Collin Dufresne, jedna z múz Andyho Warhola
 Ultra Violet – postava generálky Harumi, často zamaskovaná, z televizního seriálu Ninjago: Masters of Spinjitzu, kterou namluvila Maggie Blue O'Hara

Grafika a knihy 
 Ultra Violet: 10 Years of Violet Days – antologie comic-stripů, 2004, které Chris Monroe vydávala jako Violet Days od roku 1996

Film a televize

Filmy 
 Ultraviolet (film, 2006) – americký sci-fi film, kde hrála Milla Jovovich, 2006
 Ultraviolet (román) – román podle filmu, 2006
 Ultraviolet: Code 044 – japonské anime podle filmu, 2008
 Ultraviolet (film, 1992) – americký akční film, kde hrál Esai Morales, 1992

Seriály 
 Ultraviolet – polský seriál s českým názvem Ultrafialoví, od roku 2017, podle knihy The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases od Deborah Halber z roku 2014
 Ultraviolet (britský seriál) – kriminální drama z Londýna, 1998

Hudba

Alba 
 Ultraviolet (Kelly Moran album), 2018
 Ultraviolet (Poets of the Fall album), 2018
 Ultraviolet (EP) – EP od Owl City, 2014
 Ultraviolet (Pseudo Echo album) – stejní jako titulní skladba, 2014
 Ultraviolet (Sadistik album), 2014
 Ultraviolet (Kylesa album), 2013
 Ultraviolet (Kid Sister album), 2009
 Houseworks Presents Ultraviolet – album od DJ Antoine, 2002
 Ultra Violet (Bananarama album) – vydala Bananarama, 1995, též s alternativním názvem I Found Love (Bananarama album)
 Ultraviolet – od Ed Alleyne-Johnson, stejně jako titulní skladba, 1994
 Ultraviolet (All About Eve album), 1992

Písně 
 Ultraviolet (Fred V & Grafix song), 2016 
 Ultraviolet – píseň od KFA twigs z alba EP2 (FKA twigs EP), 2013
 Ultraviolet – píseň od Miami Horror z alba Illumination (Miami Horror album), 2010
 Ultraviolet – píseň od The B-52's z alba Funplex, 2008
 Ultraviolet – píseň od The Crying Spell z alba Through Hell to Heaven, 2008
 Ultraviolet – píseň od Stiff Dylans ze soundtracku k filmu Angus, Thongs and Perfect Snogging, 2008
 Ultraviolet/The Ballad of Paul K – singl od McFly, 2005
 Ultraviolet – píseň, Karl Bartos, z alba Communication (Karl Bartos album), 2003
 Ultraviolet – píseň od skupiny Annetenna z alba Annetenna (album), 2001
 Ultraviolet (Light My Way) – píseň U2 na albu Achtung Baby, 1991
 Ultraviolet – píseň od Romano Musumarra and Claudio Gizzi z alba Automat (album), 1978
 Ultraviolet – píseň, Joanna Pacitti z alba This Crazy Life, 2006

Organizace 
 UltraViolet (organizace) – britská organizace pro obranu práv žen

Produkty a služby 
 Ultra Violet (nápoj) – fialová verze energetického nápoje Monster Energy
 UltraViolet (cloud) – byla cloudová služba (dříve „cloud movie locker“) pro licencování a filmová práva, ukončeená 31. července 2019, provozovaná konsorciem Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE)

Související články 
 UV
 Violet
 ultra